Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Purgatoire  (ou encore un autre type de voirie).  Le purgatoire est, dans la tradition chrétienne (surtout catholique), la période de purification nécessaire avant que l’âme d’un défunt n’entre au ciel.

en  
Rue du Purgatoire (Purgatory Road), à Cobram, Victoria

en  
Champs du Purgatoire  (Vagevuurvelden), à Brasschaat
Rue du Purgatoire (Vagevuurstraat), à Courtrai
Rue du Purgatoire (Vagevuurstraat), à Laarne
Rue du Purgatoire (Vagevuurstraat), à Menin
Rue du Purgatoire, à Mouscron 
Rue du Purgatoire, à Pépinster 
Rue du Purgatoire (Vagevuurstraat), à Ruiselede

au  
Rue du Purgatoire  (Purgatory Road), à Mar, Ontario

aux  
Rue du Purgatoire (Purgatory Road), à  Canyon Lake, TX
Rue du Purgatoire (Purgatory Road), à Chester, NY
Rue du Purgatoire (Purgatory Road), à Constantine, MI
Rue du Purgatoire (Purgatory Road), à Exeter, RI
Allée du Purgatoire, (Purgatory Lane), Middletown, RI
Crique du Purgatoire, (Purgatory Creek), à San Marcos, TX
Rue du Purgatoire (Purgatory Road), à Sutton, MA

en  
Chemin du Purgatoire, à Annecy 
Chemin des âmes du Purgatoire, à Antibes
Rue du Purgatoire, à Boeschepe 
Chemin du Purgatoire, à Marcq-en-Baroeul
Rue du Purgatoire, à Montigny-le-Chartif 
Rue du Purgatoire, à Neuville-en-Ferrain 
Chemin du Purgatoire, à Saint-Dié-des-Vosges

en  
Rue du Purgatoire, à Genève

 

Purgatoire
Purgatoire, rue du